Булахтин — русская фамилия. Возможно, имеет тюркское происхождение.

Один из регионов распространения — Верхнемамонский район Воронежской области. Другой регион — Оренбургская область, Пономарёвский район.

Корни "Булахтиных" берут начало от тюркских кочевых народов (Черкасы, Торки, Казаки) осевших в придонье (хутор Журавка). Белозатонский Юрт - от белых-меловых гор на берегу Дона - он же с 17 века Верхний Мамон. Значение фамилии Булахтин - "Рожденный у воды" или "Подаренный у истока".

Известные носители 
 Булахтин, Максим Анатольевич (род. 1971) — российский историк, специалист по истории Польши, профессор Пермского государственного университета.
 Булахтин, Фёдор Матвеевич — участник Советско-финской и Великой отечественной войн. Командир 7-й истребительно противотанковой артиллерийской бригады, участник Битвы за Кавказ. Полковник. С 1948 служил в Уральском военном округе под непосредственным командованием Г.К.Жукова. Отдельные эпизоды деятельности Булахтина Ф.М. изложены в мемуарах Р.Н.Суворова о Великой Отечественной войне "Грозные верстий: Днепропетровщина 1941-1945 гг."
 Булахтин, Александр Иванович — контр-адмирал (2000), Постоянный представитель России при Региональной антитеррористической структуре ШОС (2011-2015).

См. также 
 Булаткин
 Булахов

Примечания

Литература